Biebrich peut faire référence à :
 Biebrich, quartier de la ville de Wiesbaden (Allemagne) ;
 Biebrich, commune allemande de l'arrondissement de Rhin-Lahn, en Rhénanie-Palatinat.